Die Liste der Tätorter in Hallands län umfasst alle Ortschaften in der südschwedischen Provinz Hallands län, die nach Definition des Statistiska centralbyrån aktuell als Tätort geführt werden. Zusätzlich sind die ehemaligen Tätorter aufgeführt.



Aktuelle Tätorter 
In der Tabelle sind die Einwohnerzahlen der Orte aufgeführt, die vom Statistiska centralbyrån für Tätorter in der heutigen Form seit 1960 veröffentlicht werden, jeweils für den 31. Dezember jedes fünften Jahres (außer 1985), zuletzt für 2015, als es in Hallands län 91 Tätorter mit 200 bis 66.124 Einwohnern gab.

Jeweils ist die Gemeinde (kommun) angegeben, zu der der Ort heute – in der Regel seit Bildung der Gemeinden in der heutigen Form 1971 – gehört (auch in den Tabellen der ehemaligen Tätorter). Die Namen der Zentralorte der Gemeinden sind fett unterlegt.

Anmerkungen:
 in Hallands län, Gemeinde Kungsbacka liegt auch ein kleinerer Teil (mit 23.934 von insgesamt 572.799 Einwohnern 2015) des Tätorts Göteborg, Gemeinden Göteborg, Mölndal und Partille, Västra Götalands län
 in Hallands län, Gemeinde Laholm liegt auch ein kleinerer Teil (mit 3 von insgesamt 789 Einwohnern 2015) des Tätorts Östra Karup, Gemeinde Båstad, Skåne län
 fehlende Einwohnerzahlen bedeuten, dass der Ort im betreffenden Jahr weniger als 200 Einwohner hatte, also nicht den Status eines Tätort besaß, sofern in den Bemerkungen nicht anders angegeben

Ehemalige Tätorter 
Im Folgenden sind die Ortschaften aufgeführt, die im Zeitraum ab 1960 ehemals den Status eines Tätort besaßen, mittlerweile jedoch in anderen Orten aufgegangen sind. Für die Orte sind die Einwohnerzahl für das Jahr, in dem sie zuletzt als eigenständiger Tätort geführt wurden, sowie die heutige Gemeinde angegeben.

Weiter beispielsweise als eigenständige Småorter existierenden frühere Tätorter gibt es in Hallands län mit Stand 2015 nicht.

Weblinks 
 Statistiska centralbyrån: Landareal per tätort, folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1960–2015 (Datenbankabfrage)
 Statistiska centralbyrån: Småorter 2015, byggnader, areal, överlapp tätorter, koordinater (Excel-Datei)

!Liste
Hallands lan